Disco kan syfta på:

 Disco – en kultur och en musikgenre som startades och utvecklades under 1970-talet i USA
 Disco – en lokal för dans med eller utan alkoholdrycker som håller öppet under kvälls- och nattetid, se Diskotek
 Disco (Kylie Minogue) – ett musikalbum från 2020 av Kylie Minogue
 Discokula – ett klot bestående av små rektangulära speglar
 Eurodisco – en sorts dansmusik som under mitten av 1970-talet växte fram ur disco

Se även
 Disko